Noțiunea de specie se folosește în mai multe științe cu sensuri diferite. Astfel, această noțiune apare în biologie, farmaceutică, logică, literatură etc.

Specie (biologie)
Specie pe cale de dispariție
Specie tip
Specie (chimie)
Specie (farmaceutică)
Specie (logică)
Specie (literatură)
Specie (matematică)

Vezi și 
Specii
Specii (film)